Korntal bezeichnet folgende Orte:
 einen Stadtteil von Korntal-Münchingen, einer Stadt im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 der deutsche Name des Dorfes Sernowe in der heutigen Ukraine, welches zur Siedlung Telmanowe gehört